Molekulska formula -{C27H34O11}- se može odnositi na:

 Arktin
 Filirin